Jekabsons steht für:
 (3188) Jekabsons, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Peter Jekabsons (1943–1990), australischer Astronom